Wittorf bezeichnet drei Orte in Norddeutschland:

 Wittorf, eine Gemeinde im Landkreis Lüneburg
 Wittorf (Neumünster), ein 1938 eingemeindetes Dorf südlich von und heutiger Stadtteil von Neumünster
 Wittorf (Visselhövede), eine Ortschaft, die zur Stadt Visselhövede im Landkreis Rotenburg (Wümme) gehört

Wittorf ist der Name von zwei niederadeligen Familien

 Wittorf (niedersächsisches Adelsgeschlecht)

 Wittorp (holsteinisches Adelsgeschlecht), im 16. Jahrhundert als adelig angesehene Familie in Mittelholstein

Wittorf als Familienname:
 Heinrich von Wittorf, 17. Ratzeburger Bischof (1368–1388), Angehöriger der niedersächsischen Wittorf

 John Wittorf (1894–1981), KPD-Funktionär in der Weimarer Republik, der der Wittorf-Affäre seinen Namen gab